Rivière Noire (frz. für „Schwarzer Fluss“) ist der Name folgender Flüsse in Québec (Kanada):

 Rivière Noire (Ottawa River), Regionalgemeinde Pontiac
 Rivière Noire (Rivière Yamaska), Regionalgemeinde Les Maskoutains
 Rivière Noire (Rivière des Hurons), Regionalgemeinde La Jacques-Cartier
 Rivière Noire (Rivière Delisle), Regionalgemeinde Vaudreul-Soulanges
 Rivière Noire (Rivière de l’Esturgeon), Regionalgemeinde Roussillon
 Rivière Noire (Rivière des Anglais), Regionalgemeinde Le Haut-Saint-Laurent
 Rivière Noire (Lac Provost), Regionalgemeinde Matawinie
 Rivière Noire (Rivière du Nord), Regionalgemeinde Les Laurentides
 Rivière Noire (Rivière L’Assomption), Regionalgemeinde Matawinie
 Rivière Noire (Rivière Saint-Pierre, Mirabel), Regionalgemeinde Mirabel
 Rivière Noire (Rivière Rimouski), Regionalgemeinde Rimouski-Neigette
 Rivière Noire (Lac Courville), Regionalgemeinde Vallée-de-L’Or 
 Rivière Noire (Rivière Champlain), Regionalgemeinde Les Chenaux
 Rivière Noire (Rivière Sainte-Anne), Regionalgemeinde Portneuf
 Rivière Noire (Rivière Saint-Maurice), Regionalgemeinde Shawinigan
 Rivière Noire (Rivière du Moulin), Regionalgemeinde Robert-Cliche
 Rivière Noire (Rivière du Loup), Regionalgemeinde Le Granit
 Rivière Noire (Rivière Bécancour), Regionalgemeinde L’Érable
 Rivière Noire (Rivière Beaurivage), Regionalgemeinde Lévis
 Rivière Noire (Rivière Felton), Regionalgemeinde Le Granit
 Rivière Noire (Rivière Prévost-Gilbert), Regionalgemeinde L’Amiante
 Rivière Noire (Ruisseau Fraser), Regionalgemeinde Robert-Cliche
 Rivière Noire (Rivière du Sud), Regionalgemeinde Bellechasse
 Rivière Noire (Rivière Montmorency), Regionalgemeinde La Côte-de-Beaupré
 Rivière Noire (Rivière Huron), Regionalgemeinde Lotbinière
 Rivière Noire (Rivière Bulstrode), Regionalgemeinde Arthabaska
 Rivière Noire (Rivière aux Pommes), Regionalgemeinde Portneuf
 Rivière Noire (Rivière Rocheuse), Regionalgemeinde Kamouraska
 Rivière Noire (Daaquam River), Regionalgemeinde Les Etchemins
 Rivière Noire (Petite rivière Péribonka), Regionalgemeinde Maria-Chapdelaine
 Rivière Noire (Rivière Ouiatchouaniche), Regionalgemeinde Le Domaine-du-Roy
 Rivière Noire (Rivière Péribonka), Regionalgemeinde Lac-Saint-Jean-Est
 Rivière Noire (Rivière Saint-Pierre, Sayabec), Regionalgemeinde La Matapédia
 Rivière Noire (Rivière Portneuf), Regionalgemeinde La Haute-Côte-Nord
 Rivière Noire (Sankt-Lorenz-Strom), Regionalgemeinde Charlevoix-Est
 Rivière Noire (Rivière Neigette), Regionalgemeinde Rimouski-Neigette
 Rivière Noire, in der Regionalgemeinde Témiscouata (Québec) und als Little Black River (Saint John River) in Maine (USA)

Rivière Noire steht für:
 Rivière Noire, französischer Name von Black River (Mauritius), Bezirk in Mauritius

Rivière-Noire ist der Name folgender Orte in Québec, Kanada:
 Rivière-Noire (Saint-Siméon), Unincorporated area in der Gemeinde Saint-Siméon, Regionalgemeinde Charlevoix-Est
 Rivière-Noire (Saint-Damien), Unincorporated area in der Gemeinde Saint-Damien, Regionalgemeinde Matawinie